Кинокритики Австралии (Film Critics Circle of Australia, FCCA) — некоммерческая организация кинокритиков, оценивающих австралийские фильмы, целью которой является содействие в укреплении и поддержании международных связей киноиндустрии и австралийского кино в особенности. В ассоциацию входят критики и журналисты, ежегодно с 1993 года присуждающие премии от кинокритиков Австралии.

Номинации 
 Лучший фильм
 Лучший детский фильм
 Лучший режиссёр
 Лучшая актриса
 Лучший актёр
 Лучшая актриса второго плана
 Лучший актёр второго плана
 Лучший молодой актёр
 Лучшая операторская работа
 Лучший документальный фильм
 Лучший сценарий
 Лучшая музыка
 Лучший дизайн
 Лучший монтаж

Ссылки 
 Официальный веб-сайт организации
 Премии кинокритиков Австралии на сайте IMDB

Австралия
Кинопремии Австралии
Кинематограф Австралии